Rhinolekos är ett släkte av fiskar. Rhinolekos ingår i familjen Loricariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Rhinolekos